Албешти има више значења:

 Албешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Албешти (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Албешти (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Албешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Албешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Албешти (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Албешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Албешти (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Албешти (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Албешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Албешти (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Албешти (Албешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Албешти (Делешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Албешти (Ботошани), општина у округу Ботошани у Румунији
 Општина Албешти (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији
 Општина Албешти (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији
 Општина Албешти (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији
 Општина Албешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији